Веньер () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Веньер, Маффио (1550 — 1586) — венецианский поэт, архиепископ Корфу;
 Веньер, Себастьяно — 86-й венецианский дож;
 Веньер, Франческо — 81-й венецианский дож.